Rudolf Kalmar ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Kalmar senior (1870–1939), österreichischer Journalist 
 Rudolf Kalmar junior (1900–1974), österreichischer Journalist und Schriftsteller